Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Wekesa che ha battuto in finale Cristiano Caratti 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Àlex Corretja (primo turno)
 Carlos Costa (primo turno)
 Francisco Clavet (primo turno)
 Javier Sánchez (quarti di finale)

 Albert Costa (primo turno)
 Tomás Carbonell (primo turno)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Henrik Holm (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1994